Архея-Олимбия () — село в Греции, в Элиде, на северо-западе Пелопоннеса. Расположено у древнего святилища Олимпии, на противоположном, правом берегу реки , правого притока реки Алфиос, на высоте 72 метра над уровнем моря, примерно в 23 км к востоку от Пиргоса. Административный центр одноимённой общины (дима) в периферии Западная Греция. В селе находится железнодорожная станция . Население 835 человек по переписи 2011 года.

В Архея-Олимбия находится Археологический музей Олимпии, Музей современных Олимпийских игр () и .

Сообщество Архея-Олимбия 
Сообщество Архея-Олимбия создано в 1912 году (). В сообщество входит соседнее село . Население 972 человек по переписи 2011 года. Площадь 4,02 квадратных километров.

Население

Примечания 

Населённые пункты Греции
Элида